A 31 108-as számú mellékút egy öt számjegyű országos közút Pest megyében.

Nyomvonala
Szentmártonkáta területén indul ki a 31-es főútból, annak 55,600-as kilométerszelvénye közelében, délnyugat felé, települési neve Bacsó Béla út. Mintegy 2 kilométer megtétele után elhalad Szentmártonkáta megállóhely mellett, keresztezi az újszászi vasutat, majd a folytatásban a Homokerdő nevet viseli. Negyedik kilométere után nyugat-északnyugati irányba fordul, majd újból délebbi irányt vesz; 5,6 kilométer megtétele után keresztezi a Felső-Tápió folyását, ugyanott átlép Tápióság területére. Nagyjából 7,3 kilométer után éri el Tápióság első házait, onnantól Szentmártonkátai út a neve. A 3114-es útba torkollva ér véget, annak 6,500-as kilométerszelvényénél. Csak a belterületi szakaszain – első két, és utolsó egy kilométerén – van kiépítve szilárd burkolatú útként, a közbülső szakasz gyengébb minőségben kialakított erdei út.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 8,417 méter.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. június 5.

Jegyzetek

31108